Pietro Colonna ("Petrus de Columna", 1078 circa – 1118 circa) – politico italiano
 Pietro Colonna (1260-1326) – cardinale del XIII secolo
 Pietro Colonna (1460-1540) – letterato
 Pietro Colonna Pamphili (1725-1780) – cardinale del XVIII secolo